Tavijano ima više značenja:
 Tavijano (Leče)
 Tavijano (Pistoja)
 Tavijano (Ređo Emilija)